BAT pode se referir a:

 BAT, British American Tobacco

Entretenimento
 The Bat (1926), um filme mudo baseada na peça de Mary Roberts Rinehart e Avery Hopwood
 The Bat (1959), baseada na mesma peça de Rinehart/Hopwood
 Bats (filme) (1999), estrelando Lou Diamond Phillips e Bob Gunton
 The Bats, uma banda neozelandesa

Em ciência/computação
 The Bat!, um cliente de email da RitLabs para Microsoft Windows.
 BAT, Arquivo em lotes MS-DOS

Militar
 Bat (bomba), a radar-guided, air-to-surface glide bomb
 HMS Bat

Desambiguação